3 miejscowości w Polsce:
 Zwierzynek – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Zwierzynek – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Zwierzynek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno

Zobacz też: Zwierzyn